Джахан:

 Джахан III — могольский император из династии Великих Моголов (10 декабря 1759 — 10 октября 1760)
 Джахан Шах — четвертый сын могольского императора Бахадур Шаха I